Маяковское — название населённых пунктов в России:

 Маяковское — село в Гусевском городском округе Калининградской области.
 Маяковское — исчезнувшее село в Сакском районе Республики Крым.

Примечания

См. также 
 Маяковское сельское поселение